Чудская военная флотилия — формирование ВМФ для решения различных задач на Чудском озере.

Формировалась дважды:

 Чудская военная флотилия (1915—1919) — в составе ВМФ Российской империи, затем в РККФ; позже в подчинении Северного корпуса и в качестве эстонского речного дивизиона.
 Чудская военная флотилия (1941) — в составе советского ВМФ.